La gare de Ham peut désigner :

Belgique 
 la gare de Ham-sur-Heure
 la gare de Ham-sur-Sambre

France 
 la gare de Ham (Somme)
 la gare de Ham-en-Artois (Pas-de-Calais)
 la gare de Basse-Ham (Moselle)
 la gare du Ham-Montebourg ou de Montebourg-Ham, variantes de l'un des anciens noms de la gare de Montebourg

Royaume-Uni 
 la gare de West Ham

Ham